Flower Boy (альтернативное название — Scum Fuck Flower Boy) — четвёртый студийный альбом американского рэп-исполнителя Tyler, the Creator. Альбом был выпущен 21 июля 2017 года на лейблеColumbia Records. Будучи полностью спродюсированным Тайлером, альбом включает в себя гостевые участия Фрэнка Оушена, ASAP Rocky, Anna of the North, Лила Уэйна, Кали Учис, Стива Лейси, Эстеля, Смита Джейдена и Rex Orange Country. Flower Boy был поддержан выпуском четырёх синглов: "Who Dat Boy" / "911", "Boredom", "I Ain't Got Time!" и "See You Again". Альбом получил положительные оценки критиков за его мягкое и плавное звучание, уникальную смесь жанров и продакшн. Альбом был назван среди лучших альбомов 2017 года и десятилетия, также был номинирован на премию «Лучший рэп альбом» в ходе церемонии награждения Грэмми 2018.

Музыка и текст 
После своего экспериментального альбома Cherry Bomb, в новом релизе Тайлер решил открыться слушателям с другой стороны. В Flower Boy нет грязно забассованных треков, Оконма больше не читает на провокационные темы, как в своих предыдущих альбомах, вместо этого он отдаёт предпочтение мелодичности (это была явная предпосылка к последующему полноценному продюсерскому дебюту Тайлера  — альбому Igor), а также раскрывает темы одиночества, скуки, скрытия настоящего себя от общества.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Tyler, The Creator
Альбомы Columbia Records
Вокальные циклы
Хип-хоп-альбомы США
Джазовые альбомы США
Соул-альбомы